* Донских, Олег Альбертович (род. 1952) — философ.
 Донских, Олег Викторович (род. 1968) — государственный деятель.